(littéralement « ouest lointain » en anglais) est une expression anglaise pouvant désigner :

 Le , nom en anglais de l'Ouest américain. L'expression désigne également une période historique des États-Unis qui s'est déroulée au , nommée par métonymie d'après l'emplacement géographique où elle a eu lieu : l'ouest américain. Voir aussi Conquête de l'Ouest.
Au figuré, le terme «  » signifie un endroit où règnent l'anomie et la loi du plus fort. 
 le Far West d'Australie, partie nord-occidentale de l'Australie ;
 la ville de Far West, ville du Missouri, aux États-Unis.

Dans les arts

Cinéma et télévision 
 Far West (Thunder Riders) est un film américain réalisé par William Wyler en 1928 ;
 Far West (American Empire) est un film américain réalisé par William C. McGann en 1942 ;
 Le Far West est un film franco-belge réalisé par Jacques Brel en 1973 ;
 Far West est un court-métrage français réalisé par Pascal-Alex Vincent en 2003.

Musique 
 Far West est un album du chanteur suisse Henri Dès.
 Far West est une chanson du rappeur Mister Milo issu du projet La Vie, Un Game.

Jeux 
 Far West est un jeu de rôle espagnol publié par M+D Editores en 1993  ;
 Far West est un jeu vidéo allemand développé par Greenwood Entertainment et édité par JoWooD Productions. Il a été mis en vente à partir du .
 Red Dead Redemption 2 est un jeu vidéo américain développé et publié par Rockstar Games. Il a été mis en ventes à partir du 26 octobre 2018.